Risån kan avse:

 Risån (Bäveån) – ett biflöde till Bäveån i Bohuslän
 Risån (Bönälven) – ett biflöde till Bönälven i Lappland
 Risån (Fjällsälven)
 Risån (Ångermanälven)
 Risån (Rickleån) – ett källflöde till Rickleån i Västerbotten